Colin Fleming e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione insieme, Fleming ha fatto coppia con Ross Hutchins ma è stato eliminato al primo turno mentre Soares è sceso in campo con Alexander Peya ma sono stati sconfitti in finale da Julian Knowle e Marcelo Melo per 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (campioni)

  Jamie Murray /  John Peers (quarti di finale, ritirati)
  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)

Wildcard

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)

  Jose Rubin Statham /  Michael Venus (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2014
ATP World Tour 2014